Willig ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Willig (1938–1998), deutscher Zoologe
 Carl Gottlieb Willig (vor 1727–nach 1744), Verfasser eines „Juden-Katechismus“, Übersetzer und Drucker
 Eugenie Willig (1879–1954), württembergische Landtagsabgeordnete
 Fritz Willig (* 1941), deutscher Rechtsanwalt und Notar, Schriftsteller und Präsident von Hannover 96
 George Willig (* 1949), US-amerikanischer Gebäudekletterer, Stuntman und Buchautor

 Luise Willig (1873–1917), deutsche Theaterschauspielerin
 Matt Willig (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler
 Nico Willig (* 1980), deutscher Fußballtrainer
 Nicolaus von der Willig (1730–1798), deutscher Kaufmann und Kommerzrat
 Wilhelm Willig (1910–1992), deutscher Landespolitiker (Nordrhein-Westfalen) (KPD)

Siehe auch:
 Im Willig
 Willich (Begriffsklärung)